Circourt ist der Name mehrerer Gemeinden in der französischen Region Grand Est:

 Circourt im Département Vosges
 Circourt-sur-Mouzon im Département Vosges
 Xivry-Circourt im Département Meurthe-et-Moselle